«Мой мальчик Джек» () — драма 2007 года, поставленная по одноимённой пьесе Дэвида Хэйга (1997). Телефильм раскрывает историю писателя Редьярда Киплинга и его сына Джона, погибшего в годы Первой мировой.

Положительно воспринят критиками, в особенности игра Дэниела Рэдклиффа и Дэвида Хэйга. Ким Кэттролл удостоилась противоречивых отзывов.

Сюжет 
1914 год. Великобритания объявляет войну Германии. Охваченный патриотизмом выдающийся писатель Редьярд Киплинг сотрудничает с советом по пропаганде британской армии, выступает перед публикой, пишет статьи. Его единственный сын 17-летний Джек тем временем пытается поступить на флот, но на первом же медосмотре проваливается из-за сильной близорукости, он ничего не видит без очков. Несмотря на неодобрение и протесты матери и сестры, опасающихся, что сын с плохим зрением погибнет на грядущей бойне, отец и сын непреклонны в своём решении. Джеку не удаётся пройти и в армию, он сильно переживает, поскольку некоторые его знакомые уже отправились на фронт. Редьярд Киплинг, хорошо знакомый с высшими военными чинами, использует всё своё влияние и Джек получает назначение вторым лейтенантом в полк ирландской гвардии. Он с энтузиазмом проходит подготовку и даже обучается метко стрелять, придумав специальное приспособление для очков. Вскоре он принимает под своё начало команду новобранцев, а затем направляется на фронт во Францию.

Спустя шесть месяцев лейтенант Киплинг командует взводом из волонтёров на передовой. В день своего восемнадцатилетия он получает приказ идти в наступление. Вскоре его родители получают телеграмму со страшным известием — Джек пропал без вести. Отец надеется на ранение или плен. Его мать и сестра не падают духом и приступают к поискам. Проходит два года. Надежда до сих пор не покинула семью Киплинг. Всё это время они неустанно собирают информацию о сыне, расспрашивая выживших участников той битвы и составляя картину происшедшего. Наконец, к ним прибывает раненый солдат Боу, служивший во взводе Киплинга, и рассказывает его семье о событиях того дня. Джек мужественно вёл солдат в атаку, но они попали под обстрел. Он собрал группу выживших и поднял их в атаку, но солдаты попали под огонь германского пулемётчика. Джек был ранен, потерял очки, и, ползая по земле в их поисках, был добит пулемётной очередью. Потрясённый горем Редьярд Киплинг пытается утешить жену, рассказывая ей одну из своих сказочных историй.

В ролях

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 

Телефильмы Великобритании
Телефильмы 2007 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии о писателях
Телефильмы на английском языке